Халим Герай:
 Халим Герай (хан) — крымский хан в 1756—1758 годах.
 Халим Герай (султан)  — крымский султан, царевич, оказавший сопротивление Шахин Гирею и казнённый им.
 Халим Герай (историк) — турецкий историк, представитель династии крымских правителей Гераев.